

Chimica 
 CaO  – formula chimica dell'ossido di calcio

Codici 
 CAO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Clayton Municipal Airpark, Clayton (Nuovo Messico), Stati Uniti
 CAO – codice vettore ICAO per la compagnia aerea Air China Cargo

Persone
 Antonio Cao (1929-2012) – accademico e pediatra italiano
 Cáo Cāo (155-220) – politico e poeta cinese
 Diogo Cão, o Diégo Caô, o Diego Cam (1450-1486) – esploratore portoghese
 Gary Cao Bai Hao (1979) – cantante e compositore malaysiano
 Irene Cao (1979) – scrittrice italiana
 Stefano Cao (1951) – ingegnere e dirigente d'azienda italiano

Sigle 
 Canadian Association of Orthodontists
 Central Applications Office – organizzazione irlandese che sovrintende alle applicazioni dell'Istruzione terziaria
 Chief accounting officer – posizione all'interno di un'azienda
 Chief administrative officer – posizione dirigenziale all'interno di un'azienda
 Collectieve arbeids overeenkomst (Contratto collettivo di lavoro) – termine olandese per un contratto di lavoro collettivo
 Computer aided optimization
 Computer assisted ordering – vedi codice a barre
 Club Alpino Operaio